Помпиду () — французская фамилия. Известные носители:
 Помпиду, Жорж (1911—1974) — французский политик, премьер-министр (1962—1968) и президент (1969—1974).
 Помпиду, Клод (1912—2007) — супруга президента Франции Жоржа Помпиду.

См. также 
 Центр Помпиду